François Lafon peut désigner :
 François Lafon (1846-1913), un peintre français, fils et élève de Jacques-Émile Lafon ;
François Lafon (1945-), un coureur automobile français ;
 François Lafon (1956-), un historien français du .